Amerigo Provenzano, alias Provenzano DJ (1970), DJ et producteur italien 
 Bernardo Provenzano (1933-2016), chef mafieux de Cosa Nostra
 Giuseppe Provenzano (1982), homme politique italien, ancien ministre
 Giuseppe Provenzano (1946), homme politique italien, président de la Région sicilienne
 Madonna di Provenzano, statue de l'église Santa Maria di Provenzano de Sienne
 Provenzano Salvani (?-1269), chef siennois.

Homonymie